Голон () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Анн Голон — французька письменниця
 Серж Голон — французький письменник